Virtus a été créée en 1986 sous le nom International sports federation for persons with mental handicap par des professionnels néerlandais impliqués dans le sport et souhaitant promouvoir la participation des athlètes ayant un handicap mental dans les sports d'élite. L'organisation promeut le sport dans le monde entier pour les athlètes atteints d'un handicap mental, d'autisme ou de trisomie 21.

Créée en 1986, l'International sports federation for persons with mental handicap  (INAS-FMH) prend le nom en 1994 de International sports federation for persons with intellectual disability (« Fédération internationale de sports pour personnes ayant une déficience intellectuelle ») (INAS-FID), puis finalement, en 2019, prend le nom de Virtus, World intellectual impairment sport (« Sport mondial de la déficience intellectuelle »).

Historique 
La réunion fondatrice du premier comité exécutif est organisée en janvier 1986. L'organisation prend le nom de International sports federation for persons with mental handicap (INAS-FMH). Elle devient membre de l'ICC (International coordinating committee) qui deviendra ultérieurement le Comité international paralympique (IPC).

L'INAS-FMH compte alors 14 pays membres. Le nombre augmente régulièrement pour atteindre, en 2021, 80 pays membres.

En 1989, les premiers World Games for Athletes with an Intellectual Disability  ont lieu à Härnösand en Suède.

En 1992, immédiatement après les Jeux paralympiques de Barcelone, les premiers « Jeux paralympiques pour personnes présentant un handicap mental » ont lieu à Madrid.

En 1994, l'INAS-FMH devient l'INAS-FID International sports federation for persons with intellectual disability.

En 1996, pour la première fois, un petit programme d'épreuves pour athlètes handicapés mentaux est inclus dans les Jeux paralympiques d'Atlanta.

En 2000, un programme plus large comprenant athlétisme, natation et basket-ball est inclus dans les Jeux paralympiques de Sydney, mais il apparaît rapidement qu'un petit nombre d'athlètes ont triché avec le système de détermination d'éligibilité, ce qui entraîne la suspension des épreuves, maintenue jusqu'en 2009.

Malgré l'exclusion des Jeux paralympiques, le programme sportif continue de se développer considérablement pour atteindre plus de 10 sports, tandis que ses membres se sont développés pour couvrir les 5 continents.

En 2019, INAS devient Virtus, World intellectual impairment sport.

Missions

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Handisport
 Fédération française du sport adapté

Liens externes 
  virtus.sport site officiel de Virtus

Sport adapté
Association ou organisme lié à l'handisport
Association fondée en 1986